Norfolk Admirals kan syfta på:
Norfolk Admirals (2000–2015), ett amerikanskt ishockeylag som spelade i American Hockey League (AHL)
Norfolk Admirals (2015–), ett amerikanskt ishockeylag som spelar i ECHL